Spring Lake (Carolina do Norte)
Spring Lake (Flórida)
Spring Lake (Indiana)
Spring Lake (Michigan)
Spring Lake (Nova Jérsei)
Spring Lake (Utah)

Ou ainda:
Spring Lake Heights
Spring Lake Park

Desambiguações de topônimos